Aleksander Żukowski (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (pośmiertnie 19 grudnia 1933)
 Aleksander Żukowski ps. „Ostroga” (ur. 1897) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Aleksander Żukowski – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, plutonowy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)

Uwagi

Przypisy